Soudain l’été dernier  peut faire référence à :
 Soudain l'été dernier, une pièce de théâtre (1958) de  Tennessee Williams ;
 Soudain l’été dernier, un film (1959), coécrit par Tennessee Williams.